Famine en Chine peut se rapporter à :

 Les famines en Chine, article relatant des famines étant survenues dans l'histoire de la Chine. 
 La Grande famine de Chine au début des années 1960 et consécutive au Grand Bond en avant.
 La grande famine de Mao, un ouvrage de  l'universitaire néerlandais Frank Dikötter.
 La famine dans le camp de Jiabiangou au début des années 1960.
 Stèles. La Grande famine en Chine, 1958-1961,  est un ouvrage de l'écrivain et universitaire chinois Yang Jisheng.

Voir aussi